Il nome Mutoid (al plurale Mutoids) può riferirsi a:
 i Mutoids, personaggi della serie televisiva Blake's 7
 la Mutoid Waste Company, un collettivo d'artisti i cui membri si chiamano Mutoids